Jokai peut faire référence à :
 Jokaï (1920 − 2009), un artiste-sculpteur et professeur suisse ;
 Mór Jókai (1825 − 1904), un écrivain hongrois du  ;
 Jōkai, nom monastique de Taira no Kiyomori (1118 − 1181), un général et homme d'État japonais.
 Théâtre Jókai de Békéscsaba